Hammer of the Witches е единадесети студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Албумът е първи с новия състав на групата включващ китаристите Марек Шмерда и Ричърд Шау и клавиристката Линдзи Скуулкрафт. Първи сингъл и видео за Right Wing of the Garden Triptych излиза на 13 май 2015 г.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Ричърд Шау – китара
 Марек Шмерда – китара
 Даниел Филт – бас
 Мартин Шкарупка – барабани
 Линдзи Скуулкрафт – клавиши, вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2015 година